Heinrich Bäumer ist der Name folgender Personen:
* Heinrich Bäumer (1836–1898), deutscher Bildhauer, siehe Theodor Heinrich Bäumer
 Heinrich Bäumer (Bildhauer, 1874) (1874–1951), deutscher Bildhauer
 Heinrich Bäumer (Bildhauer, 1920) (1920–2011), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Heinrich Baumer (1891–1962), deutscher Schreinermeister und Politiker